Thibault est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Étymologie 

D'étymologie germanique, Thibault est composé de theud-, « peuple», et -bald, « courageux », « audacieux ».

Variantes 

En français, les variantes les plus fréquentes sont, au masculin, Théobald, Thibaud, , Thibauld et , et au féminin Théobaldine.

Prénom 

Thibault est un prénom masculin, fêté le 8 juillet ou le 8 décembre.

Patronyme 

 Aimée Thibault (1780-1868), peintre miniaturiste française ;
 Alain Thibault (1956-), compositeur canadien de musique électroacoustique ;
  :
 Alexandre Thibault (1968-), acteur français, fils de Jean-Marc Thibault ;
 Anne-Alexandre-Marie Thibault (1747-1813), député du clergé du bailliage de Nemours aux États Généraux de 1789 ;
 Arthur Joseph Thibault (1914-1983), député fransaskois de la province de la Saskatchewan au Canada ;
 Bernard Thibault (1959-), syndicaliste français et ancien secrétaire général de la CGT ;
  :
 Charles-Thomas Thibault (1796-1861), évêque français ;
 David Thibault (1997-), chanteur franco-canadien ;
 Dominique Thibault (1988-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Emmanuel Thibault (1974-), danseur français ;
 Édouard Thibault (1912-1977), homme politique français ;
 François-Anatole Thibault, dit Anatole France (1844-1924), écrivain français ;
 Gérard Thibault (1917-2003), impresario et restaurateur québécois ;
 Hendrick Thibault (1604-1667), homme politique zélandais ;
 Jean-Marc Thibault (1923-2017), acteur français ;
 Jean-Thomas Thibault (1757-1826), architecte et peintre français
 Jocelyn Thibault (1975-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Lise Thibault (1939-), lieutenant-gouverneur du Québec ;
 Louise Thibault (1946-), femme politique québécoise ;
 Louis-Michel Thibault (1750-1815), architecte et ingénieur français, émigré en Afrique du Sud ;
 Marc Thibault (1922-2006), réalisateur et directeur de l'information québécois ;
 Marc Thibault (19?-), animateur radio québécois ;
 Mike Thibault (1951-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Mireille Thibault (19?-), actrice québécoise ;
 Myriam Thibault (1993-), écrivain français ;
 Olivette Thibault (1914-1995), actrice quèbécoise ;
 Robert Thibault (1959-), homme politique canadien ;
 Sophie Thibault (1961-), journaliste et animatrice canadienne ;
 Sophie Thibault, (1965-), Haute-fonctionnaire française ;
 Victor Thibault (1867-19?), archer français.
 Jean-Baptiste Thibault de Chanvalon (1725-1785), botaniste et avocat français ;
 Joachim Thibault de Courville (15?-1581), musicien et compositeur français de la fin de la Renaissance.

Toponyme 

 Thibault, communauté non incorporée du comté de Restigouche au Nouveau-Brunswick au Canada ;
 .

Œuvres 

 .

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin
Patronyme canadien
Patronyme français
Patronyme québécois